Чайко́вский — фамилия польского происхождения, также топоним.

Персоналии

А 
 
 
 Чайковский, Анджей (1935―1982) ― польский пианист и композитор.
 
 Чайковский, Антоний Павлович (1816—1873) — русский профессор польского права, польский поэт и юрист, статский советник, ординарный профессор Петербургского университета.

Б 
 Чайковский, Богдан Николаевич (1943—2016) — советский и украинский искусствовед и музейный работник, директор Львовского исторического музея (1980—2016), теоретик музейного дела, заслуженный работник культуры Украины.

Д 
 Чайковски, Джеймс (род. 1961) — настоящее имя писателя-фантаста, пишущего под псевдонимами Джеймс Роллинс и Джеймс Клеменс.
 Чайковский, Дмитрий Иванович (1828—1889) — русский контр-адмирал.

Ж 
 Чайковский, Желько (1925—2016) — югославский футболист.

З 
 Чайковский, Златко (1923—1998) — югославский футболист и тренер.

И 
 Чайковский, Иван Александрович (1779—1869) — доктор медицины.
 Чайковский, Игорь Геннадьевич (род. 1991) — украинский футболист.
 Чайковский, Изяслав Аронович (1939—2016) — советский и израильский физик-теоретик, доктор физико-математических наук.
 Чайковский, Илья Петрович (1795—1880) — горный инженер, отец П. И. Чайковского.
 Чайковский, Иосиф Ефимович (1923—1945) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.
 Чайковский, Ипполит Ильич (1843—1927) — генерал-майор по адмиралтейству, брат П. И. Чайковского.

К 
 Чайковский, Кассиан (Касьян) Александрович (1893—1938) — советский военачальник, комкор.
 Чайковский, Кондратий Самойлович (1802—1830) — доктор медицины.

М 
 Чайковский, Матвей Степанович (ок. 1750—1812) — екатеринославский вице-губернатор (1810—1812), статский советник (1803).
 Чайковский, Мирослав Степанович (1927—1995) — заслуженный врач Украины, заслуженный деятель культуры Украины, почётный гражданин города Свалява.
 Чайковский, Митрофан Петрович (1840—1903) — генерал от инфантерии, комендант Ивангородской крепости, командир 3-го армейского корпуса, сын П. П. Чайковского.
 Чайковский, Михаил Станиславович (1804—1886) — польский писатель-казакофил, повстанец, офицер османской армии.
 Чайковский, Михал (род. 1992) — словацкий хоккеист.
 Чайковский, Модест Ильич (1850—1916) — русский драматург, либреттист, музыкальный критик, брат П. И. Чайковского.

Н

П 
 
 Чайковский, Пшемыслав (род. 1988) — польский легкоатлет, метатель диска.

С

Ф 
 Чайковский, Франц (1742—1821) — польский историк.

Ю 
 Чайковский, Юзеф (1872—1947) — российский польский художник, график, архитектор.
 Чайковский, Юрий Викторович (род. 1940) — советский и российский историк науки, эволюционист, сотрудник ИИЕТ.

Географические названия 
 Чайковский — город в Пермском крае.
 Чайковский — посёлок в Красноярском крае.
 Чайковский — хутор в Харьковской области, ныне Чайковка Дергачёвского района.

Прочее 
 «Чайковский» (1969) — художественный фильм Игоря Таланкина.
 (2266) Чайковский — астероид внешней части главного пояса, который был открыт 12 ноября 1974 года.

См. также 
 
 Чайковские — польско-литовские дворянские роды.
 
 Чаковский
 Чуковский